Рукавицын — русская фамилия. Известные носители:

 Рукавицын, Владимир Павлович (1918—1989) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Рукавицын, Евгений Владимирович (род. 1977) — российский тренер по фигурному катанию.